Прокляте місто — український фільм, трилер, з елементами фантастики режисера Віталія Потруха.

Про фільм 
Прокляте місто — це драматична розповідь з елементами фантастики про Чорнобильську катастрофу, яка пройшлася чорною трагічною хвилею по  людських долях.

Посилання 
 Прокляте місто
 Прокляте місто на kinopoisk.ru

Науково-фантастичні фільми України
Фільми українською мовою
Фільми-драми України
Українські фільми 2013
Дебютні фільми режисерів
Фільми-трилери України